Luis Ramírez peut désigner :

 Luis Ramírez Lucena, (1465-1530), joueur d'échecs espagnol ;
 Luis Ramírez (1954-), footballeur salvadorien ;
 Luis Ramírez (1977-), footballeur hondurien ;
 Luis Ramírez (1984-), footballeur péruvien.